Bešići est un toponyme qui peut désigner :
Bešići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
Bešići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.